

Musique 

 Les Nocturnes de Chopin sont des pièces pour piano seul composées entre 1827 et 1846 ;
 Les Nocturnes de Claude Debussy sont trois compositions musicales impressionnistes pour orchestre symphonique. Elles furent composées entre 1897 et 1899 ;
 Les Nocturnes de Gabriel Fauré sont un cycle de treize pièces pour piano ;
 Les Nocturnes de Erik Satie, cinq pièces tardives pour piano, composées en 1919.

Cinéma 

 Nocturnes est un film français réalisé par Henry Colomer en 2006.

Voir aussi 
 Nocturne